Dividida em algumas etapas, a edição 2007 do Campeonato Nordestino de Rugby conta com a participação de três equipes:
Orixás - BA (seleção baiana de rugby)
Rugby Potiguar - RN
Recife Rugby Club - PE

Estatísticas da Edição 2007
Critérios: Vitória = 4 Pontos; Empate = 2 pontos; Derrota ou não se apresenta = 0 ponto Bônus : Equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1 ponto Equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1 ponto

* Três pontos descontados dos Tubarões, por causa da invasão da torcida no campo.

Tabela de jogos

Ligações externas
 tabela 2007

Campeonato Nordestino de Rugby
Rugby de 2007 no Brasil